Denis Vladislavovitch Kouliach - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Omsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Avangard Omsk, il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Predators de Nashville en , en . En 2003, il commence sa carrière dans la Superliga avec le HK CSKA Moscou. Après un passage de 2005 à 2007 au HK Dinamo Moscou, il revient au CSKA Moscou. Le , il est échangé à l'Avangard en retour de Filipp Metliouk et Ievgueni Kourbatov. Lors du troisième Match des étoiles de la KHL, il établit le record du tir le plus puissant avec . Il est battu en 2012 par Aleksandr Riazantsev.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Russie.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue nationale de hockey
 2004 : repêché par les Predators de Nashville au , en .
Superliga
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.
 2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.
Ligue continentale de hockey
 2009 : participe avec l'équipe Iachine au premier Match des étoiles (remplace Darius Kasparaitis (SKA Saint-Pétersbourg) blessé).
 2011 : participe avec l'association Est au troisième Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 || Avangard Omsk 2 || Pervaïa Liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2000-2001 || Gazovik Tioumen || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
|2002-2003 || CSK VVS Samara 2 || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
|2003-2004 || HK CSKA Moscou  || Pervaïa Liga || 9|| 2|| 1|| 3|| 32|| || || || || 
|-
|2003-2004 || CSKA Moscou  || Superliga || 10|| 1|| 0|| 1|| 8|| || || || || 
|-
|2004-2005 || CSKA Moscou || Superliga || 58|| 8|| 10|| 18|| 58|| || || || || 
|-
|2005-2006 || HK Dinamo Moscou || Superliga || 44|| 12|| 4|| 16|| 115|| 4|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2006-2007 || Dinamo Moscou || Superliga || 48|| 3|| 9|| 12|| 58|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2007-2008 || CSKA Moscou || Superliga ||53 || 9 || 12 || 21 || 79 || 6 || 1 || 1 || 2 || 34
|-
| 2008-2009 ||CSKA Moscou || KHL || 56|| 16|| 10|| 26|| 62|| 8|| 2|| 1|| 3|| 20
|-
|rowspan="2"| 2009-2010|| CSKA Moscou|| KHL || 35|| 11|| 10|| 21|| 34|| || || || || 
|-
| Avangard Omsk|| KHL || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Avangard Omsk|| KHL || 48|| 11|| 15|| 26|| 45|| 14|| 3|| 3|| 6|| 12
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL || 44|| 6|| 12|| 18|| 40|| 12|| 0|| 1|| 1|| 37
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 44|| 4|| 9|| 13|| 66|| 18|| 2|| 5|| 7|| 6 
|-
| 2013-2014|| Avangard Omsk || KHL || 51|| 11|| 11|| 22|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 58|| 10|| 17|| 27|| 58|| 11|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 39|| 5|| 9|| 14|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 58|| 12|| 10|| 22|| 46|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 16|| 2|| 3|| 5|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 32|| 7|| 7|| 14|| 32|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 24|| 2|| 4|| 6|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Daemyung Killer Whales || Asia League || 11|| 1|| 3|| 4|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2019-2020 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 45|| 16|| 20|| 36|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 ||HSC Csíkszereda || Liga Națională || 14|| 5|| 7|| 12|| 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 19|| 5|| 7|| 12|| || 9|| 2|| 3|| 5|| 
|-
| 2020-2021 ||HSC Csíkszereda || Liga Națională || 15|| 9|| 15|| 24|| 45 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 34|| 12|| 15|| 27|| 39|| 14|| 4|| 7|| 11|| 14
|-
| 2021-2022 ||HSC Csíkszereda || Liga Națională || 20|| 13|| 13|| 26|| 12|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0

Au niveau international 

|-
| 2006 || Championnat du monde || 7|| 3|| 1|| 4|| +1|| 6|| Cinquième place

Références 

Naissance en mai 1983
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Omsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur des Daemyung Whale Killers